По́мпа — вид насоса:
 Водолазная помпа — элемент устройства снабжения водолаза воздухом
 Водяная помпа — устройство, с электрическим или механическим приводом, для обеспечения циркуляции жидкости (например, в системе охлаждения автомобиля или компьютера), забора воды из скважин, откачки и возврата воды в корабельных доках и балластных цистернах подлодок.
 Помпа (судовая) — корабельное (судовое) название нагнетательного насоса поршневого или лопастного типа.
 Инсулиновая помпа — медицинское устройство для введения инсулина
 Микроинфузионная помпа — медицинское изделие, предназначенное для длительного, дозированного, контролируемого введения растворов пациенту.
 Вакуумная помпа — прибор для увеличения пениса, женских сосков и грудей, отсоса молока у женщин, сексуальная игрушка.
 Деталь медных духовых инструментов, разновидность вентиля.Топоним: Помпа — село в Фалештском районе Молдавии.Прочее:'''
 Торжественная помпа — шествие в древнем Риме перед началом скачек на колесницах.

См. также 
 Помпаж